Sugii ist der Familienname folgender Personen:

 Gisaburō Sugii (* 1940), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Hayate Sugii (* 2000), japanischer Fußballspieler